Star N424 - nazywany "stonka".

Historia 
Po II wojnie światowej w Polsce brakowało autobusów. Ludzi przewożono w zwykłych ciężarówkach. W 1947 rozpoczęto produkcję Stara 20. Na jego bazie postanowiono budować autobus.

Konstrukcja 
Autobus ten budowano w Jelczańskich Zakładach Samochodowych. Do zakładu docierały ciężarówki marki Star z pełnym nadwoziem, bez skrzyni ładunkowej. W Jelczu w miejsce w którym powinna być skrzynia montowano własnej konstrukcji nadwozie, mieszczące 25 osób. Pozostała część pojazdu nie różniła się od Stara 20.

Zastosowanie 
Pojazdy te były wykorzystywane początkowo w całym kraju, jednak kiedy pojawiało się coraz więcej Sanów i "Ogórków", wykorzystanie "stonek" ograniczono do przewozu pracowników. W późniejszym okresie na bazie Stara produkowano Osinobus.

Zobacz też 
 Jelcz
 Star 20
 Osinobus
 Star N52

Bibliografia 
 Filmy o historii JZS Jelcz.

Autobusy Jelcz
Autobusy z lat 50.